John Frederick McDougall (1820–1896) – australijski polityk
 John McDougall (1867–1957) – australijski polityk i poeta, poseł z Wannon
 John A. McDougall (ur. 1947) – amerykański lekarz internista propagujący niskotłuszczową dietę roślinną

Zobacz też 
 John McDougal (1818–1866) – amerykański polityk, gubernator Kalifornii